Мостищи — название населённых пунктов:

Россия 
 Мостищи — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Мостищи — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Мостищи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Мостищи — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Мостищи — посёлок в Борисоглебском районе Ярославской области.